Schwellenwert steht für:

 Schwellenwert (Chemie), Konzentration an Stoffen, ab welcher Organismen diesen wahrnehmen können
 Schwellenwert (Entwicklung), nicht-lineare Effekte in der embryonalen Entwicklung
 Schwellenwert (Elektronik), Grenzwert eines Signals bei der Signalverarbeitung
 Schwellenwert (Instinkttheorie), Mindestmaß an aktionsspezifischer Erregung, das gerade noch eine Instinktbewegung in Gang setzt
 Schwellenwert (Radioaktivität), Grenzwert bei der Strahlenbelastung
 einen Schwellenwert in der Sinneswahrnehmung, siehe Reizschwelle
 einen der Schwellenwerte des Vergaberechts, siehe Vergaberecht (Deutschland)

Siehe auch:
 Threshold, englisch für Schwellenwert